Droga krajowa B48 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B48 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe od skrzyżowania z drogą B9 w Bingen am Rhein do skrzyżowania z drogą B38 na obwodnicy Bad Bergzabern w Nadrenii-Palatynacie